Los Angeles Stars – squadra di pallacanestro statunitense (1968-1970)
 Los Angeles Stars – squadra di pallacanestro statunitense (2000-2001)
 Los Angeles Stars – squadra di pallacanestro statunitense (2004-2005)